Muziek#Elementen
 Gitaarelement